Вра́нське о́зеро () — назва двох озер в Хорватії:

 Вранське озеро — озеро в Далмації, біля Біограда-на-Мору.
 Вранське озеро — озеро на острові Црес.